У світі загалом 18 трас, які використовуються для змагань з бобслею, санного спорту та скелетону. Усі траси, за винятком траси у Санкт-Моріці, Швейцарія, яка натурально охолоджується, побудовані з залізобетону та використовують штучне охолодження для замороження траси.

Траси з штучним покриттям

Діючи траси

Траси, що будуються

Траси, що не діють

Натуральні санні траси 
Дивитись .

Ці траси використовують існуючи гірські стежки та шляхи. Штучні віражи та охолодження заборонені.

Примітки

Див.також
 Сани
 Бобслей
 Санний спорт
 Скелетон

Посилання
 FIBT.com list of artificial bobsleigh and skeleton tracks
 FIL-Luge.org list of artificial luge tracks 
 FIL-Luge.org list of natural luge tracks 

Бобслей
Санний спорт
Скелетон